Faun har flere betydninger:

 En faun, den "romerske version" af en satyr.
 Faun (band) – tysk band

Se også 
 Faunus fra romersk mytologi, pendant til den græske Pan.
 Fauna (flertydig)